Le stylisme ou la création de mode est un métier de la mode consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés au prêt-à-porter. La personne exerçant ce métier est appelée un styliste ou créateur de mode.

Le stylisme est un métier créatif. Il peut se faire avec des outils de dessin traditionnels, mais se fait de plus en plus avec l'aide d'outils informatiques. Il existe des logiciels spécialisés qui aideront, à partir du dessin du styliste, à calculer et à dessiner les patrons des vêtements en fonction des tailles de vêtements désirées, par exemple le logiciel Modaris de la société Lectra.

Voir aussi

 Styliste
 Liste de stylistes
 Modéliste

Confection de vêtements